Tworuschka ist der Familienname folgender Personen:

 Monika Tworuschka (* 1951), deutsche Autorin
 Udo Tworuschka (* 1949), deutscher Religionswissenschaftler